Whitehouse kan som auktorsförkortning betyda:

 Eula Whitehouse
 Harold Leslie Keer Whitehouse

Robotskapade auktorsförkortningar